34-й выпуск  Льеж — Бастонь — Льеж — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 2 мая 1948 года.

Участники

Маршрут

Ход гонки 
На старт гонки в Льеже вышло 92 гонщика. Преодолев 213 км гонщики вернулся cнова в Льеж, где располагался финиш гонки. Победу в групповом финише из 22 человек одержал бельгиец Морис Моллин. Его соотечественник Раймонд Импанис стал вторым, как и год назад. Всего финишировало 40 гонщиков.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт